Le terme de scripteur, du latin , désigne étymologiquement une personne qui écrit.

Il possède divers sens spécialisés :
 dans l'administration de l'Église catholique : voir scripteur (catholicisme)
 en linguistique et en communication : voir scripteur (linguistique) et scripteur (communication)
 dans la création audiovisuelle, le terme de scripteur peut désigner le parolier ou le scénariste d'une œuvre audiovisuelle.